Niemcy:
 Grabfeld - kraina geograficzna
 Grabfeld - gmina w kraju związkowym Turyngia, w powiecie Schmalkalden-Meiningen

Zobacz też:
 Rhön-Grabfeld